Театральная библиотека

 Театральная библиотека — библиотечное и научное учреждение культуры со специализированным фондом рукописных и печатных документов по драматургии, истории, теории театра.
 «Театральная библиотека» — название журналов в Российской Империи
 Театральная библиотека (журнал, 1879)
 Театральная библиотека (журнал, 1891)
 Театральная библиотека (журнал, 1907)
 Театральная библиотека (журнал, 1912)

См. также 
 Ленинградская театральная библиотека
 Центральная театральная библиотека